Джо́эл Дэ́вид Мур (; ) — американский актёр и кинорежиссёр, наиболее известный по ролям Оуэна Диттмэна в фильме «Вышибалы» и доктора Норма Спеллмана в фильме «Аватар».

Ранние годы 
Мур родился и вырос в Портленде, штат Орегон, где он учился в Бенсонской политехнической средней школе. Учился в колледже «Mt. Hood Community College» два года.

В 1998 году был переведён в Южный Орегонский университет в Ашленд, штат Орегон, где отучился на бакалавра изобразительных искусств. Там же в течение двух лет принимал активное участие в Шекспировском фестивале.

Карьера 
Начал свою карьеру в рекламных роликах. Принял участие в большом количестве различных рекламных кампаний, сотрудничал с «eBay», «Cingular Wireless» и «Best Buy». Джоэль снялся в рекламном ролике «Siemens», который получил премию в области рекламы (Каннский лев).

Самые известные роли Мура в фильмах «Вышибалы», «Топор» и «Аватар».

Снялся в клипах Кэти Перри на песню «Waking Up in Vegas» и Кэтрин Макфи «It’s Not Christmas Without You» для её альбома «Christmas Is the Time to Say I Love You», и в клипе P.O.D - Youth Of The Nation .

Мур появился более чем в десяти телевизионных шоу, в том числе: «LAX», «C.S.I.: Место преступления», «Защитник», «Сильное лекарство», «Гавайи 5.0», «Ангел» и «Кости».

Личная жизнь 
С 2009 по 2011 год Мур был женат на Кинерет Карен Бен Ишай.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Киноактёры США
Выпускники Университета Южного Орегона